Macabre steht für:

 Macabre (Band), eine US-amerikanische Death-Metal-Band
 Macabre (1958), einen US-amerikanischen Gruselfilm von William Castle
 Macabre (2009), einen indonesischen Horrorfilm der Mo Brothers